Suter puede referirse a:
 Eskil Suter, piloto y constructor de motociclismo suizo;
 Fabienne Suter, esquiadora suiza;
 Heinrich Suter, historiador de las matemáticas suizo;
 Heiri Suter, ciclista suizo;
 Johann Rudolf Suter, botánico suizo.